Бонк — фамилия.

Известные носители:
 Бонк, Аркадиуш (род. 1974) — польский футболист.
 Бонк, Бартломей (род. 1984) — польский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012).
 Бонк, Герд (1951—2014) — восточногерманский тяжелоатлет, двукратный призёр Олимпийских игр (1972, 1976).
 Бонк, Кристиан (род. 1956) — польский хоккеист на траве.
 Бонк, Наталья Александровна (1924—2020) — российский педагог.
 Бонк, Радек (род. 1976) — чешский хоккеист.
 Бонк, Роман (род. 1938) — польский чиновник времён ПНР.
 Бонк, Юлия (род. 1986) — немецкий политик.
 Бонк, Яцек (род. 1973) — польский футболист.